Лонч:
 Лонч (Łącz) — польская фамилия:
 Лонч, Лаура (род. 1954) — польская актриса театра и кино.
 Лонч, Мариан (1921—1984) — польский актёр и футболист.
 Лонч (от ) — термин в маркетинге: выпуск на рынок нового продукта.